DeCoursey ist der Familienname folgender Personen:

 James H. DeCoursey (1932–2016), US-amerikanischer Politiker
 Pete DeCoursey (1961–2014), US-amerikanischer Journalist

DeCoursey bezeichnet als Ortsname:

 DeCoursey (Kentucky), Vereinigte Staaten